Впервые соревнования по кёрлингу проводились на Универсиаде 2003 года.

Результаты

Мужчины

Результаты выступлений стран

Женщины

Результаты выступлений стран

Ссылки 
 Sports123
 FISU Curling - winter sport
 Winter Universiade Games - Championships by type - World Curling Federation Results Database

Универсиады